

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Orzeszkowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka
 Orzeszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Orzeszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Dominowo
 Orzeszkowo – przysiółek wsi Iglice w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko

Zobacz też 
 Orzeszków